Магази́нная у́лица:
 Магазинная улица — улица в Орле
 Магазинная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)